50 Персея, 50 Persei, сокращ. 50 Per) —звезда в северном созвездии Персея. Звезда имеет видимую звёздную величину +5.52m, и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом даже на засвеченном пригородном небе (). Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos, известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 52° ю. ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды, а также самых южных областей Чили, Аргентины и Австралии. Лучшее время для наблюдения — ноябрь.

Сама звезда движется быстрее относительно Солнца, чем остальные звёзды, её радиальная гелиоцентрическая скорость: , что в 2,5 раза быстрее скорости, местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда удаляется от Солнца.

Имя звезды 
50 Персея — (латинизированный вариант ) является обозначение Флемстида. У звезды также есть альтернативное название: V582 Персея, V582 Per.

Свойства звезды 
50 Персея — карлик, спектрального класса , что указывает на то, что водород в ядре звезды служит ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет звезды- спектрального класса F.

Масса звезды обычна для карлика и составляет: . Eё радиус на 34 % больше радиуса Солнца и составляет . Также звезда ярче нашего Солнца почти в 3 раза, её светимость составляет . Для того чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть примерно туда, где в Солнечной системе находится Марс. Причём с такого расстояния, 50 Персея выглядела бы почти на 10 % меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,45° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть несколько меньше, чем на Солнце (). Звёзды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем, но 50 Персея имеет на четверть меньшее значение металличности: содержание железа в ней относительно водорода составляет 78 % от солнечного.

Оценка скорости вращения составляет , что даёт период вращения менее четырёх дней. 50 Персея имеет избыток инфракрасного излучения на длине волны , что свидетельствует о наличии околозвёздного остаточного диска, который имеет температуру . Возраст системы 50 Персея около .

В 1998 году звезда была классифицирована как потенциальная переменная типа γ Золотой Рыбы с периодом , что означало бы, что она показывает изменения в светимости из-за нерадиальных пульсаций в фотосфере. Впоследствии звезда был переклассифицирована автоматической программой как переменная типа RS Гончих Псов и BY Дракона, то есть вариации её блеска возникают из-за вращения, поскольку на её поверхности находятся пятна, аналогичные солнечным, но занимающие намного большую площадь, а также из-за хромосферной активности.

История изучения кратности звезды 
Открывателем кратности системы 50 Персея считается О. В. Струве, который разрешил звёзды в 1851 году и внёс в каталог звёзды AB и AC. Сама тройная звезда вошла в каталоги под именем STT 531. Затем, в 1878 году Ш. Бёрнхем открыл звезду CD, а сама уже четверная звезда вошла в каталоги под именем BU 545. И, наконец, в 1991 году был открыт 5-й компонент системы. Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Однако, у звезды, похоже, нет спутников. Хотя в таблице и перечислено четыре спутника (9-ой величины 50 Персея B на расстоянии 2.9", 8-ой величины 50 Персея C на расстоянии 225.1", 5-ой величины 50 Персея E на расстоянии 746" и 10-ой величины 50 Персея CD) их движения показывают, что эти звёзды движутся очень быстро, и, скорее всего, они не имеют гравитационной связи с 50 Персея, то есть все они находится на линии прямой видимости.

Вероятно всего, 50 Персея принадлежит звёздному скоплению Гиады, чей возраст оценивается в  и которое, скорее всего, образовалось из того же облака газа, что и скопление Ясли. Сейчас скопление Гиады распадается и звёзды теряют гравитационную связность. Однако, 50 Персея пока ещё может иметь гравитационную связь в виде приливного взаимодействия даже с Капеллой, несмотря на то, что сейчас они отделены друг от друга почти на 15°, что эквивалентно расстоянию более чем  (). Также 50 Персея может быть двойной системой в паре с пока ещё неоткрытым близким компаньоном. Звезда также может быть физически связана с вероятной двойной системой V491 Персея (HIP 19255). Компоненты V491 Персея имеют угловое расстояние 3,87″, и эти два компонента вращаются вокруг друг друга c периодом, примерно, . Сами же 50 Персея и V491 Персея отделены друг ль друга на угловое расстоянии 745.98″ (12,4'), а также на дистанцию в, примерно, , или же . 50 Персея и V491 Персея вращаются вокруг друг друга c периодом, примерно, . Дальнейшая судьба системы 50 Персея-V491 Персея — распад, особенно, если локально будет много субгало тёмной материи: компаньоны будут быстрее оторваны и доказательства существования двойной звёздной системы будут потеряны.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды 50 Персея (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 10 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 2 звёзды спектрального класса F которые в список не попали.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 

Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP
Гиады (звёздное скопление)
Переменные типа RS Гончих Псов
Переменные типа BY Дракона